Pohlen – frazione del comune tedesco di Linda bei Weida
 Jeanette Pohlen – cestista statunitense